Хосе Муньос:
 Муньос, Хосе Антонио (род. 1942) — аргентинский художник.
 Муньос, Хосе Луис (род. 1997) — испанский футболист.
 Муньос, Хосе Эстебан (1967—2013) — кубинский и американский культуролог.
 Муньос, Хосе (род. 1967) — американский бейсболист.
 Муньос, Хосе (1881—1945) — кубинский бейсболист.
 Муньос, Хосе (род. 1993) — панамский футболист. Муньос, Иосиф (1948—1997) — чилийско-канадский православный иконописец.